Сечихи () — деревня в Кричевском районе Могилёвской области Белоруссии. Входит в состав Костюшковичского сельсовета.

География 
Деревня находится в северо-восточной части Могилёвской области, в пределах Оршанско-Могилёвской равнины, к востоку от реки Волчес, на расстоянии примерно 13 километров (по прямой) к западу от Кричева, административного центра района. Абсолютная высота — 173 метра над уровнем моря.

Климат деревни характеризуется как влажный континентальный (Dfb в классификации климатов Кёппена).

История 
В конце XVIII века деревня входила в состав Мстиславского воеводства Великого княжества Литовского.

Согласно «Списку населённых мест Могилёвской губернии» 1910 года издания населённый пункт входил в состав Комаровичской волости Чериковского уезда Могилёвской губернии. В Сечихах имелось 25 дворов и проживало 212 человек (110 мужчин и 102 женщины).

Население 
По данным переписи 2009 года, в деревне проживало 7 человек.

Примечания 

Населённые пункты Кричевского района